Marzieh Hashemi (née en 1959) personnalité de la télévision américaine ;
 Mehdi Hashemi (né en 1946), acteur, réalisateur et scénariste iranien ;
 Nasser Hashemi (né en 1956), acteur et auteur iranien ;
 Sayed Mohammad Hashemi (né en 1994), footballeur afghan.

Voir aussi 
 Hashemi Shahroudi (né en 1948), un religieux musulman chiite et un homme politique iranien
 Hachemi Rafsandjani (1934-2017), un homme d'État iranien, président de la République islamique d'Iran de 1989 à 1997
 L'aéroport international Shahid Hashemi Nejad, situé à Mechhed, en Iran